Монье () — французская фамилия.

Известные носители:
 Монье, Адриенна (Adrienne Monnier, 1892—1955) — французская издательница, поэт и переводчик.
 Монье, Анри (Henry Monnier, 1799—1877) — французский карикатурист, иллюстратор, драматург и актёр.
 Монье, Джуд (род. 1973) — нигерийский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Монье, Жан-Батист (Jean-Baptiste Maunier, род. в 1990) — французский певец и актёр.
 Монье, Жан-Лоран (Jean-Laurent Mosnier, 1743—1808) — французский портретист.
 Монье, Жозеф (Joseph Monier, 1823—1906) — один из изобретателей железобетона.
 Монье, Жорж (Georges Monier; 1892—1974) — бельгийский композитор, чемпион конкурса искусств Олимпийских игр 1920 года.
 Монье, Леон (1883—1968) — французский легкоатлет.
  — французский писатель, профессор.
  — швейцарский писатель, сын Марка Монье.

См. также 
 Манье
 Мунье

Примечания